Рейс 603 может иметь следующие значения:
 Рейс 603 Aeroperú
 Рейс 603 Continental Airlines
 Рейс 603 Dominicana de Aviación